Entidade pública empresarial,
 Empresa de Pesquisa Energética,
 Energetic Particles Explorer, série de satélites artificiais estadunidense
 Epe (Lagos) - cidade do estado de Lagos na Nigéria
 Epe (Países Baixos) - município dos Países Baixos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos